Kaupunginlahti kan syfta på:
 Kaupunginlahti (sjö i Torneå, Lappland) – en sjö vid finsk-svenska gränsen
 Kaupunginlahti – fjärd i Kristinestad, Finland, se Stadsfjärden, Kristinestad